Kung Liljekonvalje kan syfta på

 Kung Liljekonvalje (dikt) – en dikt av Gustaf Fröding, med flera tonsättningar
 Kung Liljekonvalje av dungen – en svensk detektivroman av Maria Lang
Kung Liljekonvalje: essäer om körmusik – av Ingemar Månsson